Anomini é uma tribo de mariposas da família Erebidae.

Gêneros 
 Alabama
 Anomis
 Dinumma

Referências 

Erebidae